Lars Asplund kan avse:

Lars Asplund (geodet)
Lars Asplund (datavetare)